Чемпіонат Європи з хокею із шайбою серед юніорів 1996 — 29-й чемпіонат Європи з хокею із шайбою серед юніорів. Чемпіонат пройшов в Уфі (Росія) з 7 по 14 квітня 1996. Чемпіоном Європи стала юнацька збірна Росії.

Група А

Попередній раунд 
Група 1

Група 2

Фінальний раунд 
Чемпіонська група

Втішний раунд

Білорусь вибула до Групи «В».

Призи та нагороди чемпіонату

Група В 
Матчі пройшли 23 — 29 березня 1996 у містах Тихи та Сосновець (Польща).

Попередній раунд 
Група 1

Група 2

Фінальний раунд 
Чемпіонська група

Втішний раунд

Україна підвищилась до Групи «А», Румунія вибула до Групи «C».

Група C 
Матчі пройшли 15 — 19 березня в Мариборі Словенія.

Попередній раунд 
Група 1

Група 2

Стикові матчі 

Словенія підвищилась до Групи «B», Іспанія вибула до Групи «D».

Група D

Перший раунд 
Матчі пройшли 6 — 10 березня в Софії Болгарія.
Група 1

Група 2

 Грецька збірна була дискваліфікована. Матчі греків вважались товариськими.

Стикові матчі 

Нідерланди підвищились до Групи «C».

Посилання 
 Архів 

1996
1996 у хокеї з шайбою